Daily Times oder The Daily Times ist der Name folgender Zeitungen:
 The Daily Times (Malawi), malawische Zeitung
 Daily Times (Nigeria), nigerianische Zeitung
 Daily Times (Pakistan), pakistanische Zeitung
 The Beaver County Times, ehemals The Daily Times, Zeitung aus Beaver, Pennsylvania, USA
 The Daily Times (Blount County), Zeitung aus Blount County, Tennessee, USA
 The Daily Times (Pryor), ehemalige Zeitung aus Pryor, Oklahoma, USA
 The Daily Times (Salisbury), Zeitung aus Salisbury, Maryland, USA